Garham ist der Ortsname von

 Garham (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Garham (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Garham (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Garham (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern